Picnic – pasto all'aperto
Picnic – film del 1955
Picnic – film del 1996
Picnic – opera teatrale di William Inge